Керн () — прізвище німецького, голландського або єврейського (ашкеназького) походження: від середньоверхньонімецького kerne («насіннєва кісточка»); від середньоголландського kern(e), keerne, німецького Kern чи єврейського kern («зернятко») звідси метонімічна професійна назва для фермера або прізвисько фізично маленької людини. Англійський (південно-східна Англія) варіант: метонімічна назва професії для виробника або користувача молочних бідонів від середньоанглійського kern, kirn, kurn похідна форма від chern («маслобійник»).

Відомі носії прізвища 
 Анна Керн (; 1800—1879) — російська дворянка.
 Джером Керн (; 1885—1945) — американський композитор.
 Джулія Керн (;  1997) — американська лижниця, призерка чемпіонату світу (2023).
 Еміль Керн (; 1882—1945) — австрійський і німецький офіцер інженерних військ, генерал-лейтенант вермахту.
 Енріко Керн (;  1979) — німецький футболіст, що грав на позиції нападника.
  (, уроджений — Кевін Ларк Гіббс, ;  1958) — американський композитор і піаніст.
 Крістіан Керн (;  1966) — австрійський політик, Федеральний канцлер Австрії (з 17 травня 2016 до 19 жовтня 2017).

Вигадані персонажі 
 Джимбо Керн () — персонаж мультсеріалу «Південний Парк».

Примітки